Port Washington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Port Washington (New York)
Port Washington (Ohio)
Port Washington (Wisconsin)